Niemcy:
 Köln-Nippes – dzielnica Kolonia
 Köln-Nippes – okręg administracyjny Kolonii
 Köln-Nippes – stacja kolejowa w Kolonii

Zobacz też:
 Nippes